Tuliševica je naselje u Hrvatskoj u općini Lovranu. Nalazi se u Primorsko-goranskoj županiji.

Zemljopis 
Sjeverno je Liganj, zapadno je Lovranska Draga, jugoistočno je Medveja, sjeveroistočno je Lovran, sjeverozapadno je park prirode Učka.

Stanovništvo

Izvori

Mrežna sjedišta 

Naselja u Primorsko-goranskoj županiji